ILC puede referirse a:

 Instituto Leonés de Cultura , institución cultural española radicada en la provincia de León.
 International Labor Comparisons, Programa de Comparaciones Internacionales del Trabajo (CIT).
 International Law Commission, Comisión de Derecho Internacional (CDI).
 International Lutheran Council, Concilio Luterano Internacional (CLI).
 ILC, Inversiones La Construcción, compañía chilena en los sectores financiero y salud, controlada por la Cámara Chilena de la Construcción.
 ILC, Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo, del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC español.

Ciencia y tecnología 
 Innate Lymphoid Cell, Célula Linfoide Innata (CLI), parte del sistema inmune.
 Interchangeable Lens Camera, Cámara de Lentes Intercambiables.
 International Linear Collider, Colisionador Lineal Internacional (CLI), una propuesta de acelerador lineal de partículas.
 Invasive lobular carcinoma, Carcinoma Lobulillar Infiltrante (CLI), una forma de cáncer de mama.

Siglas